Václav Bečvář (1908-1978) – sollevatore cecoslovacco
Václav Bečvář (1957) – tiratore ceco